Il toponimo Izvoare, derivante da Izvor (sorgente, fonte), può riferirsi a diverse località:

Moldavia
Izvoare, comune del distretto di Fălești
Izvoare, comune del distretto di Florești
Izvoare, comune del distretto di Sîngerei

Romania
Izvoare, comune del distretto di Dolj
Izvoare, fiume romeno, affluente di sinistra del Tarnava Grande

Pagine correlate 
Izvoru